Maui (mitologia maori),herói popular da Oceania
Maui, uma ilha do Havaí
Sabrine Maui
Maui (cão), um cachorro da série Mad About You

Desambiguação